

Patronymes 
 (ordre alphabétique)

 André Léveillé (1880-1962), un peintre français ;
 André Léveillé (1933-2017), un homme politique canadien ;
 Auguste-Hilaire Léveillé (1840-1900), un graveur français ;
 Augustin Abel Hector Léveillé (1864-1918), un botaniste et prélat français ; 
 Jeanne Léveillé (1909-2002), une femme politique française ;
 Joseph-Henri Léveillé (1796-1870), un médecin et mycologue français ;
 Lise Léveillé (1982- ), une gymnaste artistique canadienne ;
 Michel Léveillé (1981- ), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Normand Léveillé (1963- ), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Philippe Léveillé (1963- ), un chef cuisinier, restaurateur et personnalité de la télévision franco-italien ;
 Roger Léveillé (1945- ), un écrivain canadien ;
 Simone Léveillé (1919-1984), une résistante française.

Leveille